NMH kann Abkürzung sein für:

 Nahrungsmittelhilfe
 Namibia Media Holdings
 Norwegische Musikhochschule
 Niedermolekulares Heparin
 new Mail Handler, Weiterentwicklung des E-Mail-Programms MH

Abkürzung